Leverett ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 

 Leverett (Georgia)
 Leverett (Illinois)
 Leverett (Iowa)
 Leverett (Massachusetts)
 Leverett (Mississippi)

Leverett ist der Familienname folgender Personen:
 George Leverett (1883–1968), US-amerikanischer Tontechniker
 John Leverett (1616–1679), britischer Kaufmann und Kolonialgouverneur
 John Leverett (Anwalt) (1662–1724), amerikanischer Jurist, Politiker und Hochschullehrer 
 Monica Jakuc Leverett (* 1943), US-amerikanische Pianistin und Hochschullehrerin 
 Thomas Leverett (1765–1833), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Leverett-Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Leveret